«Promise» hace referencia a varios artículos:

Cine
 Promise (película de 1986) (La promesa), telefilme dirigido por Glenn Jordan.
 Promise (película de 2008), dirigida por David Michael Quiroz, Jr.
 Promises (película de 1998), dirigida por Steven J. Warner.
 Promesas (documental), 2001, dirigido por Carlos Bolado, B. Z. Goldberg y Justine Shapiro.
 Promises (película de 2010)'', dirigida por Joel Rodríguez.

Música 
 Promise (álbum de Sade) (1985)
 Promise (canción de Delirious?) (1997)
 Promises, canción de The Cranberries (1998)
 Promise (banda), de post hardcore de Argentina.

Además 
 The Promise (desambiguación)